Toponímia Fischer (Texas)
 Biografies
 Adolphe Fischer (Uckermünde, 1827 - Breslau, 1893), compositor i organista alemany 
 Birgit Fischer (Brandenburg an der Havel, República Democràtica Alemanya, 1962), piragüista alemanya
 Bobby Fischer nascut Robert James Fischer (Chicago, 1943 - Reykjavík, 2008), jugador d'escacs estatunidenc 
 Carlos Fischer (1903 - 1969), polític uruguaià del Partido Colorado 
 Dietrich Fischer-Dieskau (Berlín, 1925), baríton, director d'orquestra i musicòleg alemany 
 Edwin Fischer, pianista suís
 Edmond Henri Fischer (Xangai, Xina, 1947), bioquímic i professor universitari nord-americà d'origen suís 
 Emil Hermann Fischer, químic alemany, premi Nobel de Química l'any 1902
 Ernst Otto Fischer (Solln, 1918 – 2007), químic i professor universitari alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química
 Eugen Fischer {1874-1967), metge i antropòleg alemany, inspirador de la teoria racista del nacionalsocialisme
 Franz Fischer (Munic, 1849 - 1918), director d'orquestra i violoncel·lista alemany
 Friedrich Ernst Ludwig von Fischer (Halberstadt, 1782 – 1854), botànic rus nascut a Alemanya 
 Fritz Fischer (Ludwigsstadt, 1908 – 1999), historiador alemany 
 Gustav Fischer (Meisterschwanden, Suïssa, 1915 - 1990), genet suís, guanyador de cinc medalles en cinc Jocs Olímpics 
 Hans Fischer (Frankfurt del Main, 1881 - Munic, 1945), químic, metge i professor universitari alemany guardonat amb el premi Nobel de Química l'any 1930
 Hans Fischerkoesen, director de cinema d'animació
 Heinz Fischer (Graz, 1938), polític austríac President de la República d'Àustria des del 2004 
 Jan Fischer (1951) tècnic buròcrata txec que ocupà el càrrec de Primer Ministre de la República Txeca 
 Jean Fischer (Brunstatt, 1867 - ?), ciclista francès 
 Johann Fischer (Suabia, 1650 - 1721), compositor i violinista francès 
 Johann Caspar Ferdinand Fischer, compositor i teclista barroc alemany
 Joschka Fischer, polític alemany, Ministre d'Afers exteriors de 1998 a 2005 
 Josef Fischer (Neukirchen beim Heiligen Blut, 1865 - Munic, 1953), ciclista alemany
 Karl von Fischer, (1780-1820), arquitecte alemany
 Karl Fischer (químic) (1901 – 1958), químic alemany 
 Ludwig Fischer (Magúncia, 1745 - Berlín, 1825), cantant d'òpera alemany de la corda de baix 
 Mariann Fischer Boel (Åsum, 1943), política danesa que fou Comissària Europea d'Agricultura i Desenvolupament Rural en la Comissió Barroso (2004-2010) 
 Murilo Antonio Fischer (Brusque, Estat de Santa Catarina, 1979), ciclista brasiler 
 Paul Gustave Fischer
 Res Fischer (Berlín, 1896 - Stuttgart, 1974), contralt alemanya 
 Rudi Fischer nascut Rudolf Fischer, pilot de Fórmula 1
 Sven Fischer (Schmalkalden, Alemanya Oriental, 1971), biatleta alemany 
 Miscel·lània
 Procés Fischer-Tropsch, reacció de productes intermedis de combustió o gas de síntesi per la generació de combustibles líquids 
 Projecció de Fischer, representació bidimensional de les molècules orgàniques tridimensionals 
 Valoració de Karl-Fischer, mètode de valoració química en química analítica que utilitza una valoració coulombimètrica 
 Ratpenat escuat de Fischer (Rhinophylla fischerae) 
 Èider de Fischer (Somateria fischeri) ocell de la família dels anàtids 
 Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri), petit lloro que habita una zona limitada d'Àfrica Oriental 
 Musaranya de Fischer (Crocidura fischeri), espècie de mamífer pertanyent a la família de les musaranyes